Николай Николаев може да се отнася за:
 Николай Николаев (диригент) (1852-1938), български диригент;
 Николай Николаев (политик) (1887-1961);
 Николай Николаев (актьор) (1940–2018), български актьор;
 Николай Николаев (футболист, р. 1997) (р. ?), български футболист;
 Николай Николаев (музикант) (р. ?), български барабанист;

Вижте също 
 Николаев